Medytacja mindfulness – proces koncentrowania uwagi
 MBSR – redukcja stresu poprzez medytację
 Mindfulness – album studyjny Magdaleny Tul z 2019